Boissières (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Boissières (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje